Фи́дес () — многозначный термин:

 Фидес — древнеримская богиня согласия.
 Фидес (ум. после 43 до н. э.) — государственный деятель Древнего Рима периода поздней Республики.
 Фидес — одна из двух крупнейших политических партий Венгрии.
 Фидес — астероид.

См. также 
 Пистис София (значения)